Френториш (Тори) Боуи (, род. 27 августа 1990 года) — американская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции и прыгунья в длину.

Чемпионка США 2015 года в беге на 100 метров. Участница чемпионата мира в помещении 2014 года в прыжках в длину, где не смогла пробиться в финал.

Достижения

Бриллиантовая лига 
 IAAF Diamond League Shanghai 2015 — 2-е место на 100 метров — 11,07
 Prefontaine Classic 2015 — 3-е место в беге на 100 метров — 10,82
 New York City — IAAF Diamond League — 1-е место в беге на 200 метров — 22,23

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции США
Прыгуны в длину США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Выпускники Университета Южной Миссисипи